Ludwigskirche ist der Name zahlreicher Kirchen, die entweder als St.-Ludwigs-Kirche oder St. Ludwig das Patrozinium von König Ludwig dem Heiligen tragen oder anderen Trägern des Vornamens Ludwig gewidmet sind.

Ludwigskirchen, die nicht dem König Ludwig dem Heiligen geweiht sind, sind zum Beispiel:
 Ludwigskirche (Saarbrücken) (nach dem Erbauer Ludwig von Nassau-Saarbrücken benannt)
 Ludwigskirche (Freiburg im Breisgau) (nach Großherzog Ludwig I. von Baden benannt)

Die Ludwigskirche in Berlin-Wilmersdorf ist zwar auch Ludwig dem Heiligen geweiht, wird aber zudem Ludwig-Windthorst-Gedächtniskirche genannt.

Liste von Ludwigskirchen

Deutschland 
 St. Ludwig (Ansbach), Bayern
 Ludwigskirche (Bad Dürkheim), Rheinland-Pfalz
 St.-Louis-Kirche (Berlin)
 St. Ludwig (Berlin-Wilmersdorf)
 St. Ludwig (Celle), Niedersachsen
 St. Ludwig (Darmstadt), Hessen
 St. Ludwig (Edenkoben), Rheinland-Pfalz
 Ludwigskirche (Freiburg im Breisgau), Baden-Württemberg
 St. Ludwig (Friedrichsthal), Saarland
 Ludwig-Harms-Kirche, Fuhrberg, Niedersachsen
 St. Ludwig (Ibbenbüren), Nordrhein-Westfalen
 St. Ludwig (Ludwigshafen am Rhein), Rheinland-Pfalz
 St. Ludwig (Marktbreit), Bayern
 St. Ludwig (München), Bayern
 St. Ludwig (Nürnberg), Bayern
 St. Ludwig (Oberau), Bayern
 St. Ludwig (Oehrberg), Bayern
 Ludwigskirche (Saarbrücken), Saarland
 St. Ludwig (Saarlouis), Saarland
 St. Ludwig (Speyer), Rheinland-Pfalz (im Februar 2016 profaniert)
 St. Ludwig (Spiesen), Saarland

Frankreich 
 St-Louis de Blois, Kathedrale
 St. Louis des Chartrons in Bordeaux
 St-Louis (Brest)
 St-Louis (Castets-en-Dorthe)
 St-Louis de Dreux (Chapelle royale)
 St-Louis-et-St-Nicolas, ehemalige Kathedrale in Choisy-le-Roi
 St-Louis de Fort-de-France, Kathedrale in Martinique
 St-Louis de La Flèche
 St-Louis de La Rochelle, Kathedrale
 St-Louis (Lyon)
 St-Louis (Neuf-Brisach)
 St-Louis-d’Antin in Paris
 Saint-Louis-en-l’Île in Paris
 St-Louis-des-Invalides in Paris
 St-Paul-St-Louis in Paris
 Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière in Paris
 St-Louis (Roaillan)
 St-Louis de Saint-Louis-lès-Bitche
 St-Louis de Saint-Louis (Réunion)
 St-Louis de Strasbourg
 St-Louis d’Uza (Landes)
 St-Louis de Versailles, Kathedrale
 Schlosskapelle St. Ludwig, Versailles

Italien 
 San Luigi dei Francesi (Rom)

Libanon 
 Saint Louis des Pères Capucins, Beirut

Mauritius 
 Kathedrale von Port Louis

Mexiko 
 Kathedrale von San Luis Potosí

Polen 
 Basilika Ludwig der Heilige und Mariä Himmelfahrt, Katowice

Russland 
 Kirche des Heiligen Ludwig (Moskau)

Tunesien 
 Saint-Louis de Carthage, siehe Kathedrale von Karthago

USA 
 St. Louis Cathedral (New Orleans), Louisiana
 Kathedralbasilika St. Louis, St. Louis, Missouri
 Basilika St. Louis, St. Louis, Missouri

Nachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)